Imiere Emmanuel (1965. április 27. –) nigériai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása mérnök.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Nigériai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2001-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Előselejtezőket az Afrika (CAF) zónában vezetett.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Afrika Kupa 
Egyiptomban rendezték a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a CAF JB hivatalnokként foglalkoztatta.

Források 
 
 
 
 
 

Nigériai labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek